Гапо́ненко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гапоненко Віталій Анатолійович (* 1994) — український голболіст, учасник літніх Паралімпійських ігор 2020 року.
 Гапоненко Володимир Іванович (1969—2020) — український льотчик
 Гапоненко Захар Дмитрович — козак Армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром.
 Гапоненко Казимир (1931—1942) — учень київської школи, страчений німцями за допомогу партизанам
 Гапоненко Мар'яна Михайлівна — німецькомовна письменниця.
 Гапоненко Павло Миколайович — герой РФ.
 Гапоненко Тарас Гурійович — російський радянський художник.
 Яновська-Гапоненко Інна Григорівна — українська шахістка, міжнародний майстер, заслужений майстер спорту України.